Vicent Pascual Granell (Silla, 22 de febrer de 1944) és un mestre, pedagog i escriptor valencià. Cursà la carrera de magisteri i s'inicià en la docència el 1970. Ha tingut una trajectòria clau en el procés d'introducció de la llengua catalana en l'escola valenciana i la seua modernització en els darrers anys del  i inicis del XXI. Ha destacat en l'elaboració de material didàctic, especialment de llibres de text, que han obtingut una gran difusió: Rodet, Penyagolosa, L'Arca, Cèrcol, etc. També és autor del Diccionari Tabarca: valencià-castellà/castellà-valencià (1990) i del Diccionari Tabarca escolar: valencià-castellà/castellà-valencià (2015). Pel que fa a l'educació bilingüe i plurilingüe, és coautor, amb Vicent Sala, del llibre Un model educatiu per a un sistema escolar amb tres llengües (1991), a més ha publicat diversos articles en revistes especialitzades i documents programàtics com ara Un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià (Escola Valenciana, 2011). Ha estat assessor pedagògic al Servei de Formació de Professorat CEFIRE d'Alzira durant molts anys i de l'Editorial Gregal en els inicis. També ha escrit novel·les juvenils com El guardià de l'anell (1984), L'últim guerrer (1986), L'enigma del medalló (1996), i Els dorments (2014). L'any 2013 ingressà a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 2016 va rebre el premi Socarrat Major.

Referències 

Pedagogs valencians
Escriptors valencians en català
Membres de la Secció Filològica de l'IEC
Sillers
Escriptors de l'Horta Sud